Il termine gnawa si può riferire a:

 gli Gnawa, gruppo etnico presente in Marocco e in altre zone del Maghreb
 la confraternita islamica Gnawa, i cui aderenti sono per lo più di etnia Gnawa
 la musica gnawa, derivata dalle cerimonie della confraternita Gnawa